Il y a plusieurs princesses d'Arménie prénommées Isabelle :
Isabelle d'Arménie (morte en 1252), reine d'Arménie, fille de Léon II
Isabelle d'Arménie (1275-1323), femme d'Amaury II de Chypre, fille de Léon III
Homonymie dynastique